Вітус Беринг — данський морський офіцер на російській військово-морській службі, дослідник Камчатки, Тихоокеанського узбережжя Росії та західних берегів Північної Америки, капітан-командор російського флоту.
 Еміль Адольф фон Берінг — німецький бактеріолог, вважається творцем імунології, перший лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології за 1901 рік.
 Андерс Беринг Брейвік — організатор і виконавець терористичних актів у Норвегії у липні 2011 року

 Беринг (льодовик)